Хунцяо (红桥) — район городского подчинения города центрального подчинения Тяньцзинь (КНР).
 Шанхай Хунцяо (上海虹桥) — аэропорт в Шанхае (КНР)